Яблоневское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Яблоневское сельское поселение — входит в Лебедянский район

Рязанская область
 Яблоневское сельское поселение — входит в Кораблинский район

Тульская область
 Яблоневское сельское поселение — входит в Каменский район